

Francja 
 Tulon (Toulon) – miasto i gmina we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, w departamencie Var
 Toulon-sur-Arroux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saona i Loara.
 Toulon-sur-Allier – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier.

Stany Zjednoczone 
 Toulon – miasto w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Gmina Toulon (ang. Toulon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stark